Lie peut renvoyer à :
 lie, dépôt dans le vin, la bière, le cidre, le vinaigre, l'huile.

Patronyme 

 Aylar Lie, mannequin et chanteuse norvégienne, auparavant actrice pornographique.
 Håkon Wium Lie (1965- ), directeur technique norvégien d'Opera Software. 
 Hans Lie (1929-2011), skieur alpin norvégien sourd.
 Jonas Lie (1833-1908), écrivain norvégien.
 Jonas Lie (1880-1940), peintre américain d'origine norvégienne.
 Jonas Lie (1899-1945), homme politique et policier norvégien, petit-fils du précédent.
 Kjetil Lie (1980- ), joueur d'échecs norvégien.
 Kajsa Vickhoff Lie (1998-), skieuse alpine norvégienne.
 Lotte Lie (1995-), biathlète norvégienne et belge.
 Sigve Lie (1906-1958), skipper norvégien.
 Sophus Lie (1842-1899), mathématicien norvégien, qui a donné son nom au groupe de Lie, à l'algèbre de Lie et au crochet de Lie en mathématiques.
Trygve Lie (1896-1968), diplomate et homme politique norvégien.

Nom personnel 
Le nom personnel Lie se place après le nom de famille dans les noms asiatiques.
 Chow Ching Lie (1936- ), écrivain, pianiste et femme d'affaires chinoise.
 Hu Lie, un général du royaume de Wei durant la période des Trois Royaumes en Chine ancienne.

Toponyme 

Lie, petit village du Togo.

Sigle

LIE est un sigle, qui signifie :
 limite inférieure d'explosivité
 Ligue d'Improvisation Estivale, une ligue d'improvisation théâtrale de la ville de Rivière-du-Loup.

Code
LIE est un code, qui signifie :
 Liechtenstein, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Code
Homonymie de patronyme norvégien